

Арсеново — село, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Арсеново — село, Кропивинський округ, Кемеровська область